Wojciech Brzeziński (ur. 1948) – polski artysta plastyk, twórca biżuterii, profesor uczelniany na WSEIZ
 Wojciech Brzeziński (ur. 1955) – polski archeolog i muzealnik
 Wojciech Brzeziński (ur. 1975) – polski aktor